Schlagsdorf ist der Name folgender Orte:

 Schlagsdorf, Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Neu Schlagsdorf, Ortsteil der Gemeinde Dobin am See im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Schlagsdorf (Dahme/Mark), ehemaliger Ortsteil der Stadt Dahme/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Schlagsdorf, Ortsteil der Stadt Fehmarn im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Schlagsdorf (Guben), Ortsteil der Stadt Guben im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg